Gare de Shawinigan, gare située sur la subdivision Joliette du Canadien National à Shawinigan
 Gare de Shawinigan, gare située sur la subdivision St. Maurice Valley des chemins de fer Québec-Gatineau à Shawinigan

Shawinigan